Carl Tomaselli ist der Name folgender Personen: 

* Carl Tomaselli der Ältere (1809–1887), österreichischer Caféhausbesitzer
 Carl Tomaselli der Jüngere (1839–1914), österreichischer Cafétier